Poligny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Poligny (Aube) im Département Aube
Poligny (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
Poligny (Jura) im Département Jura
Poligny (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

siehe auch
Kanton Poligny, Wahlkreis im Département Jura